Původně latinské slovo nomen („jméno“) může mít následující významy: 

 nomen – česky jméno, gramatický termín pro slovo patřící do slovního druhu podléhajícímu skloňování (tj. podstatné jméno, přídavné jméno a některé druhy zájmen a číslovek)
 nomen – římské vlastní jméno
 nomen – termín, který ve středověké scholastické filozofii znamená jazykové abstraktum vytvořené v mysli z různých vjemů a označující celou třídu res čili věcí samých. Vztah mezi nomen a res řešily různě především dva filozofické směry, realismus a nominalismus
 nomen gentile – rodové jméno, ve starověku druhá část římských jmen
 nomen conservandum – biologický taxon, jehož název zůstává uznáván, přestože z různých důvodů odporuje nomenklaturním pravidlům
 nomen dubium – označení názvu, který nemůže být s jistotou připsán žádné taxonomické skupině
 nomen nudum – označení neplatného názvu biologického taxonu
 nomen oblitum – označení nepoužívaného názvu taxonu

Externí odkazy